Místní název Klopoty nese více objektů:
 Klopoty – osada v okrese Ústí nad Orlicí
 Klopoty (Brandýs nad Orlicí) – lokalita na jihu města Brandýs nad Orlicí
 Klopoty (Dolní Žleb) – zaniklá osada v okrese Děčín